Gustav Brock kan henvise til flere personer:

 Gustav Brock (politiker) (1816-1878) – en dansk advokat og politiker, medlem af Landstinget (fulde navn: Gustav Edvard Brock)
 Gustav Brock (1849-1887) (1849-1887) – en dansk maler
 Gustav Brock (1880-1945) (1880-1945) – en dansk maler, søn af ovennævnte maler